tr en informatique peut désigner :
 tr, une commande Unix permettant de transposer ou d'éliminer des caractères dans un fichier ou un flux de données
 <tr> : un code HTML signifiant table row qui permet de définir une ligne dans un tableau

tr est une abréviation, qui signifie :
 tour, par exemple dans tr/min
 trille, l'ornement musical

TR est une abréviation, qui signifie :
 Tabula Rasa, un MMORPG de science fiction développé par Destination Games
 Transfert, généralement utilisé dans le sujet d'un courrier électronique transféré par un des destinataires à un autre destinataire.
 TR Le nom de l'entreprise des Travaux Ruraux qui servit durant la Seconde Guerre mondiale de couverture au contre-espionnage français.
 Titre restaurant ou Ticket restaurant, moyen de paiement délivré par une entreprise à destination d'un salarié en complément de sa rémunération.
 Trois-Rivières, une ville du Québec située dans la région de la Mauricie
 Tomb Raider, un jeu vidéo d'action/aventure mettant en scène Lara Croft, dérivé ensuite en films et en comics.

TR est un sigle, qui signifie :
 toucher rectal, en médecine
 Temps de Réverbération (acoustique); en anglais on utilise RT (pour Reverberation Time)
 Temps Réel, en liaison de données tactiques, une piste est soit TR, soit NTR
 Trip, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS
Terres Rares

tr est un code, qui signifie :
 turc, selon la norme ISO 639-1 des codes des langues

TR est un code, qui signifie :
 Turquie,
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .tr,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,

 Teleorman, le district (judet) de la Roumanie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:RO)
 Terni, la province de la région d'Ombrie en Italie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:IT)
 Tiranë, le district du comté de Tiranë en Albanie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:AL)
 Montserrat, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, Montserrat a pour code VP-LMA à VP-LUZ
 Gabon, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, le Gabon a pour code FO
 Tiger Airways (Singapour), selon le code AITA des compagnies aériennes
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Tiger Airways a pour code TGW

Abréviation
Code